Skærbæk kan avse:

Danmark 
 Skærbæk, Fredericia kommun – en ort i Region Syddanmark
 Skærbæk, Tønders kommun – en ort i Region Syddanmark
 Skærbæks kommun –  tidigare kommun i Sønderjyllands amt i Danmark